Схола́стик ( — «учёный»), схола́стика:
 Схоластика — систематическая средневековая философия; название философии, преподававшейся в школах средних веков (от ; школьный; учебный).

Персоналии 
В хронологическом порядке:
 Сократ Схоластик (ок. 380 — после 439) — византийский христианский историк греческого происхождения, автор «Церковной Истории» (для периода 305—439 годов).
 Евсевий Схоластик (IV век — первая половина V века) — византийский писатель-историк, поэт, автор сочинения «История Гайны».
  (вторая половина IV века — вторая половина V века) — епископ Дорилейский, византийский церковный деятель, противник ересей Нестория и Евтихия.
 Епифаний Схоластик — церковный писатель V века.
 Захария Схоластик (ок. 465 — после 536) — христианский деятель, богослов и историк.
 Схоластика (480—547) — раннехристианская святая.
 Иоанн III Схоластик (ок. 503—577) — константинопольский патриарх.
 Евагрий Схоластик (535 или 536—594) — антиохийский юрист, автор «Церковной истории» (для периода 431—594 годов).
 Агафий Схоластик (536—582) — византийский поэт и историк.
 Фредегар Схоластик (? — ок. 660) — полулегендарный франкский летописец.
 Схоластик — экзарх Равенны (в 713—726 годы).
 Арибо Схоластик (расцвет около 1078) — средневековый монах-бенедиктинец, музыкальный теоретик, автор трактата «Musica» (1068/1078 годы).

См. также 
 Школа

Примечания